Созополската епархия () епархия на Вселенската патриаршия със средище град Созопол, съществувала от XIV до XX век. От 1970 година е титулярна епископия на Вселенската патриаршия.

История 

Първоначално територията на епархията е част от Дебелтската и Созополска епархия с център Дебелт, която през IX век изгубва самостоятелността си и е присъединена към Адрианополската епархия. През XIV век с издигането на Созопол като регионален център на земите между Стара планина и Константинопол, той става около 1354 година център на епархия, водена от митрополит.

Първият митрополит Атанасий е споменат през 431 година.

През август 1623 година Мидийската митрополия е обединена със Созополската в Мидийска и Созополска митрополия, но в 1628 година отново са разделени.

През май 1830 година към епархията е присъединена Агатополската епископия и тя получава ново име Созоагатополска (Σωζοαγαθουπόλεως).

След антигръцките погроми в България последвали Загоричанското клане, седалището на епархията е преместено през 1906 година във Василико и по-късно в Истанбул.

През 1917 година последният созополски митрополит Доротей е преместен и епархията е присъединена към Сливенската епархия на Българската православна църква, като Созопол вече е част от Бургаската духовна околия.

Созополска е титулярна митрополия на Вселенската патриаршия и на Българската православна старостилна църква, в която на 28 август 2020 година е ръкоположен епископ Серафим Созополски, викарий на триадицкия митрополит.

Епископи 
 Созополски, Σωζοπόλεως

Созоагатополски (от май 1830 г.), Σωζοαγαθουπόλεως

 Созополски, титулярни, Σωζοπόλεως

Литература 
 Lambros Kamperidis: The Greek monasteries of Sozopolis: XIV – XVII centuries, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, 1993

Бележки